Orosí u Orosi se puede referir a:
 Orosi (palabra grave): pueblo en el centro - sur de Costa Rica.
 El río Orosi, en la misma región.
 Orosí (volcán): volcán inactivo en el noroeste de Costa Rica.
 Orosí (rey): rey indígena del siglo XVI en el noroeste de Costa Rica.
 Orosi (California), ciudad de Estados Unidos.